DRDO Nishant — разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Первый полёт совершил в 1995 году. Предназначен для наблюдения, целеуказания, корректировки артиллерийского огня, оценки ущерба над вражеской территорией. Разработан Индией совместно с фирмой ADE филиалом компании DRDO, для индийских вооружённых сил. В июле 1999 года индийская армия разместила свои новые БПЛА Nishant в Кашмире, для борьбы с боевиками местных сепаратистов, действующими при поддержке Пакистана. Индийская армия заказала 12 Nishant наряду с наземными системами поддержки. Посадка осуществляется с помощью парашюта.

Организация оборонных исследований и разработок Индии провела летные испытания беспилотного летательного аппарата Nishant 20 июня 2008 года вблизи города Колар, штат Карнатака.

ТТХ 
 масса: 300 кг
 Длина: 4,63 м (15,2 фута)
 Крыла: 6,57 м (21,6 фута)
 Пустой вес: 380 кг (837,8 фунтов)
 Полезная нагрузка: 45 кг
 Максимальная скорость: 195 км / ч
 Крейсерская скорость: 125 км / ч до 150 км / ч
 Диапазон: 160 км (99,5 мили)
 Потолок 3600 м
 Продолжительность полёта: до 5 ч

Примечания

Ссылки 
 http://www.india-defence.com/reports-3119

Беспилотные самолёты-разведчики
Беспилотные летательные аппараты Индии
Двухбалочные самолёты